OXO (voeding), een merknaam van vleesextract. Het vloeibare Liebig-vleesextract werd in 1899 omgedoopt tot "OXO", in Nederland en Vlaanderen vooral bekend vanwege de Liebig-reclameplaatjes. Anno 2013 wordt het product gecommercialiseerd door Campbell's.
OXO (computerspel), een computerspel
OXO (spel), een variant van het spel boter-kaas-en-eieren
 Oxo (voorvoegsel), een voorvoegsel uit de chemische nomenclatuur